Арме́н Ашо́тович Казаря́н (; , Армянская ССР, СССР) — армянский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Воспитанник гюмрийского футбола, а в частности «Ширака», начал свою игровую карьеру в этом клубе. В первом сезоне 2006 года играл за дубль в первой лиге, в 3 матчах сыграл за основную команду в Премьер-лиге. С 2008 года значится игроком основного состава. В начале 2011 года клуб продлил с Казаряном контракт. В тот же год, в розыгрыше кубка Армении 2011 стал финалистом. Трофей достался «Мике», которой «Ширак» уступил со счётом — 1:4.

Статистика выступлений

Достижения

Командные достижения
«Ширак»
 Чемпион Армении: 2012/2013
 Обладатель Кубка Армении: 2011/12
 Финалист Кубка Армении: 2011

Примечания 

Футболисты Армении
Игроки ФК «Ширак»